Пётр Андреевич Фролов (7 июля 1930, Лермонтово, Чембарский район (ныне Белинский район), Средневолжский край (ныне Пензенская область) — 19 апреля 2022, там же) — русский писатель, педагог и литературовед, краевед, заведующий экспозиционным отделом музея «Тарханы» (с 1977 по 1990), заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Биография 
Окончил Пензенский педагогический институт имени В. Г. Белинского, 25 лет преподавал русский язык и литературу в средней школе с. Лермонтово. Участвовал в организации мемориального музея писателя А. И. Куприна в Наровчате. Автор публикаций в пензенских и центральных СМИ. За книгу "А.И. Куприн и Пензенский край" награждён бронзовой медалью ВДНХ СССР. Первый лауреат Всероссийской литературной премии имени М. Ю. Лермонтова (2000). Старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела музея «Тарханы», основатель научного сборника «Тарханский вестник» (совместно с Тамарой Михайловной Мельниковой).

Скончался 19 апреля 2022 года от инфаркта миокарда в возрасте 91 года в родном селе, которое практически не покидал на протяжении жизни. По его собственному признанию, не уезжал никуда, дальше Пензы, даже в Москву.

Награды 
 Лауреат Всероссийской литературной премии имени М. Ю. Лермонтова (2000)
 Лауреат литературно-общественных премий имени М. Ю. Лермонтова (2014) и А. И. Куприна (2020) МГО Союза писателей России
 Бронзовая медаль ВДНХ СССР
 заслуженный работник культуры Российской Федерации
 Почётный член Лермонтовского общества (2006)

Сочинения 
 Белинский. — Саратов, 1979. — (Серия: Города Пензенской области)
 (в соавторстве с А. Д. Семченко) Мгновения и вечность. К истокам творчества М. Ю. Лермонтова. — Саратов, 1982.
 А. И. Куприн и Пензенский край. — Саратов, 1984.
 Лермонтовские Тарханы. — Саратов, 1987, 2002, 2005, 2008.
 Лермонтовский заповедник Тарханы. Документы и материалы. — Пенза, 2001.
 Осенние цветы — Пенза, 2005
 Создание и крушение семьи Лермонтовых. // Сура, 2010, № 3, 4.
 Тарханская легенда о происхождении М.Ю. Лермонтова — Пенза, 2014
 Создание и крушение семьи Лермонтовых: взгляд из Тархан. — Пенза: Пензенский государственный университет, 2018. — 605 с.
 Письмо — Пенза, 2018

Литература 
 Пензенская энциклопедия. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2001. — С. 654. — ISBN 5-85270-234-X
 Кольян Т. Н. Три юбилея Петра Фролова. // Сура, 2012, № 5. — С. 145—147.

Примечания 

Выпускники Педагогического института имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета
Лауреаты литературной премии имени Михаила Лермонтова
Тарханы
Умершие от инфаркта миокарда
Долгожители России